Conta su di me (Lean on Me) – film del 1989 diretto da John G. Avildsen
Conta su di me (You Can Count on Me) – film del 2000 diretto da Kenneth Lonergan
Conta su di me (Dieses bescheuerte Herz) – film del 2017 diretto da Marc Rothemund